Piąty Stadion – polski serial komediowy, emitowany premierowo w TVP1.

Pomysłodawcą i producentem serialu jest Prime Film Production. Pierwsza seria zrealizowana została przed rozpoczęciem i w trakcie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012, których gospodarzami została Polska i Ukraina. Jego akcja toczy się w pubie o nazwie „Piąty Stadion”, a fabuła ma bezpośrednie odniesienia do tematyki piłkarskiej.

Od 1 do 6 kwietnia 2012 były emitowane odcinki zwane „Rozgrzewką”, wprowadzające do serialu. Premiera serialu odbyła się 9 kwietnia 2012. Ostatni odcinek pierwszej serii serialu wyemitowany został 2 lipca 2012. Premiery odcinków odbywały się od poniedziałku do piątku o różnych porach.

Serial wrócił z drugą serią odcinków 20 marca 2013. Odtąd premierowe odcinki emitowane są w środy wieczorem, jednakże wielokrotnie zwykłe odcinki ustępowały Piątemu Stadionowi Na Żywo, emitowanemu do listopada 2013. W wakacje 2013 emitowane były powtórki starszych odcinków, po których 4 września 2013 zaczęła się trzecia seria. Od stycznia do marca 2014 nastąpiła całkowita przerwa w emisji. Czwartą serię odcinków rozpoczęto 2 kwietnia 2014 początkowo z emisjami w środy, a od 24 maja 2014 codziennie. Seria piąta emitowana była nadal codziennie, od razu po zakończeniu serii czwartej. Seria szósta i siódma emitowane były codziennie w okresie rozgrywania Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Brazylii (szósta podczas fazy grupowej, siódma podczas pucharowej).

Serial powrócił w 2018 roku, ale już pt. Trzecia połowa poświęconemu Mistrzostwom Świata w Piłce Nożnej 2018.

Obsada 
 Piotr Adamczyk − Borys Nowakowski, właściciel pubu „Piąty Stadion”
 Weronika Książkiewicz − Anna Nowakowska, żona Borysa
 Tomasz Karolak − Aleks Szmit, barman w pubie
 Arkadiusz Jakubik − Jarosław „Pele” Malak, przyjaciel Borysa, trener Polonii Wólka Kościelna
 Weronika Rosati − Gabi, barmanka w pubie
 Monika Krzywkowska − Sonia Sawczenko, kelnerka w „Piątym Stadionie”
 Filip Przybylski − Ryszard Majewski, kucharz w „Piątym Stadionie”
 Dariusz Szpakowski − komentator sportowy
 Piotr Fronczewski − śp. wuj Borysa, poprzedni właściciel baru
 Izabela Kuna − dr Konopka, psycholog
 Marcin Perchuć − dr Kordas, filozof
 Bronisław Wrocławski − śp. stryj Borysa
 Adam Ferency − prezes klubu Polonia Wólka Kościelna
 Bartosz Obuchowicz − „Stary”, piłkarz Polonii Wólka Kościelna

Spis serii

Spis odcinków

Piąty Stadion Na żywo 
Od 8 czerwca do 1 lipca 2012 o godzinie 20.20 na programie TVP1 był emitowany Piąty Stadion Na żywo. Tematyka każdego odcinka odpowiadała meczowi rozegranemu każdego dnia, a w przypadku braku meczów, odcinek poświęcony był reprezentacji wybranego kraju. W kolejnych dwóch seriach Piąty Stadion Na żywo emitowany był przed i po meczu reprezentacji Polski w eliminacjach do MŚ 2014 oraz dodatkowo w wybrane środy zamiast zwykłych odcinków Piątego Stadionu.

Spis odcinków Na żywo

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Polskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Seriale telewizyjne zakończone w 2014
Filmy w reżyserii Tomasza Koneckiego